El Torneig d'Acapulco 2016, conegut oficialment com a Abierto Mexicano Telcel 2016, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 del circuit ATP masculí i als International Tournaments del circuit WTA femení. La 23a edició del torneig es va disputar entre el 22 i el 27 de febrer de 2016 al Fairmont Acapulco Princess d'Acapulco, Mèxic.

El tennista austríac Dominic Thiem va culminar un gran mes de febrer amb el segon títol del mes (Buenos Aires) i un registre de 13 victòries per només una derrota. L'estatunidenca Sloane Stephens va guanyar també el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2016
ATP World Tour 2016
WTA Tour 2016